Houseguest é um filme de comédia lançado em 1995, dirigido por Randal Miller, estrelando Sinbad e Phil Hartman.

Sinopse 
Kevin Franklin (Sinbad) está sendo perseguido por agiotas e para escapar da máfia, ele assume a identidade de um famoso dentista, se hospedando na casa do careta e abastado Gary Young (Phil Hartman). O jeito simples e simpático de Kevin ajuda a colocar no lugar o relacionamento ruim de Gary com 3 filhos e a mulher. Mas é Kevin quem precisa de ajuda, pois os bandidos trapalhões não dão trégua, provocando muita confusão. 

O filme foi orçado em U$ 26 milhões de dólares na América do Norte.
 

 
Filmes dos Estados Unidos de 1995
Filmes com trilha sonora de John Debney
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes da Hollywood Pictures
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre a máfia